Antènor, heroi troià que participà en la Guerra de Troia.
 Els Antenòrides són els descendents d'Antènor.
 Antenor (escultor), escultor grec del .
 Antenor (escriptor), historiador cretenc d'època desconeguda